Il doppio maschile  del Kremlin Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma Santoro non ha partecipato.
Solo Zimonjic ha partecipato in coppia con Daniel Nestor, ma ha perso nei quarti contro Sébastien Grosjean e Jo-Wilfried Tsonga.

Marat Safin e Dmitrij Tursunov hanno battuto in finale 6–4, 6–2, Tomáš Cibulec e Lovro Zovko.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti)
  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (quarti)

  František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
  Oliver Marach /  Michal Mertiňák (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2008
ATP Tour 2007